Yaël Angel est une juriste engagée pour la protection des animaux. Elle est aussi une artiste de musique.

Biographie 
Elle passe son baccalauréat au lycée Albert Calmette puis obtient un doctorat de droit à la Faculté de droit de Nice. Elle obtient par la suite le diplôme d'avocat et exerce cette profession au Barreau de Paris et Nice.

Engagement pour la protection des animaux 
Coprésidente du Parti animaliste en 2021, elle est chargée du conseil des élus et du service international, en lien avec d'autres partis dans le monde avec lesquels elle œuvrera notamment contre l'élevage intensif source de pandémies et les longs transports d'animaux. 

Elle écrit des tribunes publiées dans la presse nationale (notamment Libération et le Huffington Post, portant sur différents sujets touchant la cause animale. Elle est à l'origine d'une tribune publiée en janvier 2023 dans le journal Le Monde demandant l'abolition de la chasse à courre.

Travail artistique 
Élève d'Iris Parel et Albert Lance au conservatoire, elle se lance dans le travail du Jazz où sa voix grave et ses choix stylistiques sont rapidement remarqués de même que son album Bop Writer.   

En 2008, elle fait partie des 50 personnalités incarnant le talent féminin lors de l’événement « les Talentueuses ». 

Elle se produit sur un grand nombre de scènes, en France (dont le Jazz à Juan off, le Théâtre Lino Ventura, le Sunside, le Nice jazz off) comme à l'étranger.

Discographie 
 BOP WRITER (, Pannonica / Inouïe)

Playlist :
 So Miles (So What - Miles Davis, Yaël Angel, Tom Gilroy)
 Ophélia (Teru - Wayne Shorter, Yaël Angel)
 'Round Midnight (T. Monk, C. Williams, B. Hanighen)
 Goodbye Pork Pie Hat (Charles Mingus)
 Suddenly (In Walked Bud - Thelonious Monk, Jon Hendricks)
 Lonely Woman (Ornette Coleman, Yaël Angel, John Wilson)
 Falling Grace (Steve Swallow)
 Melodies of Monk (Yaël Angel, Jean-Marc Sajan, John Wilson)
 Listen to Monk (Rhythm-a-Ning) - Thelonious Monk/Jon Hendricks)
 Infant Eyes (Wayne Shorter, Yaël Angel, John Wilson)

Notes et références

Liens externes 
 

Juriste
Protection animale
Chanteuse française de jazz
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Naissance à Nice